Giga (G) – in metrologia, prefisso del Sistema internazionale che esprime il fattore 109, cioè  (un miliardo)
 Giga – in informatica, prefisso che esprime il fattore (210)3 = 
 Giga – antico ballo popolare
 Giga – forma musicale
 Giga – strumento musicale a corde
Giga – singolo di The Night Skinny
 GIGA (German Institute of Global and Area Studies) – istituto di ricerca con sede ad Amburgo
Giga – azienda giapponese che produce visual novel